«Ворошиловец» — советский тяжёлый артиллерийский тягач. 

Разработка начата в 1935 году. Конструкторы: компоновку вёл Д. М. Иванов; моторную группу — П. Е. Либенко и И. 3. Ставцев; трансмиссию — В. М. Кричевский, С. 3. Сидельников и В. П. Каплин; ходовую часть — П. Г. Ефременко и А. И. Автомонов; вспомогательное оборудование — И. В. Дудко и Ю. С. Миронов. Разработка велась под руководством главного конструктора Н. Г. Зубарева и его заместителя Д. Ф. Боброва.

Технические характеристики 
 Масса прицепа, т — 22.
 Тяга, т — 13—17.
 Клиренс, м — 0,462.
 Ширина гусениц, м — 0,428.
 Скорость: 42 км/ч без прицепа по шоссе, 20 км/ч с прицепом по шоссе, 16 км/ч с прицепом по пересечённой местности.
 Запас хода, км: по шоссе — 270, по грунту — 130.

В массовой культуре 
Тягач «Ворошиловец» появляется в компьютерной игре «Sudden Strike 4», где используется как аварийная машина для вытаскивания техники из грязи.

См. также 
 Коминтерн (тягач)
 Сталинец-2

Примечания 

Артиллерийские тягачи
Автомобили военного назначения СССР
Гусеничные автомобили военного назначения
Автомобили Второй мировой войны